Bala kan syfta på:

Bala, Wales, ort i Wales, Storbritannien
Bala (2002), indisk film från 2002
Bala (musikgrupp), galiciskt band
Ḩājjī Bālā Beyglū, ort i Iran